Санти има више значења:
 Санти (Калифорнија)
 Санти (Јужна Каролина)
 Санти (Небраска)